Litauiska alfabetet är en variant av latinska alfabetet som används för att skriva litauiska. Det består av 32 bokstäver:

Bokstäverna representerar följande ljud:

Externa länkar 
Litauisk hos Omniglot

Litauiska
Litauiska